Bokser je lahko:
 bokser - pasma psov
 bokser - motor
 bokser - športnik